Храм Святой Троицы (Вена):
 Троицкий собор (Вена)
 Троицкая церковь (Вена)

См. также 
 Храм Святой Троицы